Dix-Huit-Juin ou XVIII-Juin ou 18-Juin, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 
18 juin,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Toponyme 

Les noms de plusieurs voies, places, lieux ou édifices, contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date :

 En France : l'événement le plus couramment concerné est l'appel du 18 Juin, lancé par le général de Gaulle depuis Londres en 1940.

 Ailleurs : événements non connus

Site ou édifice

Odonyme 

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Œuvres de fiction

Notes et références 

Néant

Voir aussi 

Homonymie